Юрист:

 Юрист — специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права.

Известные носители 
 Юрист, Дмитрий Данилович (род. 1972) — советский и казахский футболист.
Юрист, Ефим Ефимович (1947—2007) — баянист, заслуженный артист РСФСР.
 Юрист, Эдуард (Журист, 1928—2004) — румынский детский писатель, юморист, радиодраматург.

СМИ 
 Юрист — правовое периодическое издание для юристов-хозяйственников предприятий Беларуси.
 Юрист — еженедельный журнал с ежемесячным бесплатным приложением издававшийся в Санкт-Петербурге с 1902 года под редакцией Н. П. Карабчевского и Л. Д. Ляховецкого.

В литературе 
 Юрист — юридический триллер американского автора Джона Гришэма.

Примечания